

Cinema
Checkmate – cortometraggio statunitense del 1912 diretto da Horace Vinton
Checkmate – cortometraggio statunitense del 1915 con Charles Gorman
Checkmate – cortometraggio statunitense del 1917 diretto da Edward LeSaint
Checkmate – film britannico del 1935 diretto da George Pearson
Checkmate – film statunitense del 1973 diretto da Lem Amero
Checkmate – film indiano del 2008 diretto da Sanjay Jadhav
Checkmate – film statunitense del 2015 diretto da Timothy Woodward Jr.
Checkmate – film del 2016 diretto da Jason Bradbury

Musica
Checkmate – album di B.G.
Checkmate – album di Joe Pass e Jimmy Rowles
Checkmate! – album di Namie Amuro
Checkmate – rapper canadese
Checkmate – album di Anitta del 2017
Checkmate – EP delle Itzy del 2022

Televisione
Checkmate – film per la televisione del 1953 diretto da Gene Martel
Scacco matto (Checkmate) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1960 al 1962

Altro
Checkmate – agenzia di covert operations all'interno dell'Universo DC
Checkmate – balletto con musica scritto dal compositore britannico Arthur Bliss nel 1936-1937
Checkmate – personaggio della serie anime e manga Ultimate Muscle
Checkmate – videogioco del 1987 per Atari ST
Checkmate – videogioco del 1990 per Amiga, Atari ST, DOS, Mac

Pagine correlate
Scacco matto (disambigua)